Naselja u BiH:
 Modran (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina
 Modran (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa